Міллер (округ, Арканзас)
Міллер (округ, Джорджія)
Міллер (округ, Міссурі)